Евгений Кузьми́н:
 Кузьмин, Евгений Александрович (род. 1974) — казахстанский хоккеист.
 Кузьмин, Евгений Андреевич (1913—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кузьмин, Евгений Викторович (род. 1963) — российский тренер по мини-футболу.
 Кузьмин, Евгений Иванович (1955—2023) — советский и российский библиотечный деятель.
 Кузьмин, Евгений Михайлович (? — после 1917) — российский журналист, энтузиаст автомобилизма и автоспорта.
 Кузьмин, Евгений Сергеевич (1921—1993) — советский психолог.